Die DreamHack Leipzig 2016 war eine LAN-Party, die vom 22. bis 24. Januar 2016 in Leipzig stattfand.

Hintergrund 
Die DreamHack war ursprünglich eine LAN-Party im schwedischen Jönköping, welche beständig wuchs und zur größten Veranstaltung ihrer Art in Europa wurde. Seit 2012 gibt es auch Ableger in anderen Orten Europas. Die DreamHack Leipzig 2016 ist davon die erste auf deutschem Boden und findet auf dem Messegelände statt. Leipzig war bereits bis 2008 Standort der Games Convention, die in der Folge als Gamescom nach Köln umsiedelte.

Hauptattraktion sind die Turniere in den E-Sport-Disziplinen Counter-Strike: Global Offensive und StarCraft 2, die mit 100.000 bzw. 50.000 US-Dollar Preisgeld dotiert sind. Darüber hinaus gibt es weitere kleinere Bring-your-own-Computer (BYOC) Turniere, Cosplay-Wettbewerbe und eine Expo von verschiedenen Herstellern aus dem Videospiel-Bereich.

Das StarCraft-2-Turnier ist das erste Event der reformierten StarCraft II World Championship Series. Teilnehmer müssen einen ständigen Wohnsitz außerhalb Südkoreas vorweisen können, sodass deutlich weniger Südkoreaner als bei den vorherigen Dreamhack-Turnieren an den Start gehen.

CS:GO-Turnier 
Sechs der acht Teilnehmer des Turniers wurden eingeladen, die anderen beiden konnten sich über ein im Vorfeld ausgetragenes Turnier qualifizieren.

  Virtus.pro (eingeladen)
  Luminosity Gaming (eingeladen)
  Natus Vincere (eingeladen)
  Astralis (eingeladen)
  FaZe Clan (eingeladen)
  mousesports (eingeladen)
  Team Dignitas (qualifiziert)
  SK Gaming (qualifiziert)

Lineups der Teams

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Preisgeldverteilung

Bilder

StarCraft-2-Turnier

Turnierbaum ab der K.-o.-Phase

Preisgeldverteilung

Bilder

Weblinks 

 Übersichtsseite des Turniers (dreamhack-leipzig.de)
 Großer eSport auf der DreamHack in Leipzig (kicker.de)
 CS:GO: Feuertaufe für mousesports bei DreamHack in Leipzig (sport1.de)
 eSport-Festival „DreamHack“ in Leipzig 56 Stunden lang mit- und gegeneinander zocken  In: Mitteldeutsche Zeitung vom 20. Januar 2016

Einzelnachweise 

DreamHack
E-Sport-Veranstaltung 2016
Messe in Leipzig
Sportveranstaltung in Leipzig